Schmückert ist der Familienname von
 Heinrich Schmückert (1790–1862), Generalpostdirektor des Königreichs Preußen

Schmückert ist ein Ort in Polen:
 Schmückert, 1943–1945 Name der Stadt Bojanowo in der Woiwodschaft Großpolen